M82 ou M-82 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Barrett M82, un fusil calibre 50 américain ;
 , un chasseurs de mines côtiers de la Royal Australian Navy ;
 Llama M-82,  pistolet semi-automatique à double action espagnol ;
 Parker Hale M82, un fusil de précision britannique ;
 Valmet M82, un fusil d'assaut finlandais.

Jeu vidéo 
 Nintendo M82, une console de démonstration de nintendo.

Sciences 
Astronomie
 M82, une galaxie de la constellation de la grande ourse ;
 M82 X-1, une source X ultralumineuse de la galaxie M82 ;
 M82 X-2, une pulsar X de la galaxie M82.

Médecine
 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports  
 Chvetsov M-82, un moteur d’avion soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres